

Persone 
 Aleksander Kaczorowski – scrittore polacco, autore de Il gioco della vita
 Beati Enrico Kaczorowski e Casimiro Gostynski, sacerdoti e martiri (6 maggio)
 Paweł Kaczorowski – allenatore ed ex calciatore polacco
 Ryszard Kaczorowski – politico polacco

Pagine correlate 
Kaczor
Klaudia Kaczorowska (femminile sing.; m. plurale: Kaczorowscy)